Pusceddu è un cognome italiano:

Valter Pusceddu, fantino italiano.
Vittorio Pusceddu, calciatore italiano.